En informatique, Katapult est une application KDE qui permet un accès rapide aux programmes, marque-pages et autres.
 En musique, Katapult est un label de musique électronique.
 Katapult  est un film tchèque de Jaromil Jireš sorti en 1984.